KKO steht für:
 Kaikohe Aerodrome (IATA-Code), Flugplatz von Kaikohe, Region Northland auf der Nordinsel von Neuseeland
 Koblenz Hauptbahnhof (DS100-Code)

kko steht für:
 Karko (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät des Bergnubischen im Sudan

Abkürzung